Стаби́стор (ранее — нормистор) — полупроводниковый диод, в котором для стабилизации напряжения используется прямая ветвь вольт-амперной характеристики (то есть в области прямого смещения напряжение на стабисторе слабо зависит от тока). Отличительной особенностью стабисторов по сравнению со стабилитронами является меньшее напряжение стабилизации, которое составляет примерно 0,7 В. Последовательное соединение двух или трёх стабисторов даёт возможность получить удвоенное или утроенное значение напряжения стабилизации. Некоторые типы стабисторов представляют собой единый набор с последовательным соединением отдельных элементов.

Стабисторам присущ отрицательный температурный коэффициент сопротивления, то есть напряжение на стабисторе при неизменном токе уменьшается с увеличением температуры. В связи с этим стабисторы используют для температурной компенсации стабилитронов с положительным коэффициентом напряжения стабилизации.

Основная часть стабисторов — кремниевые диоды. Кроме кремниевых стабисторов промышленность выпускает и селеновые поликристаллические стабисторы, которые отличаются простотой изготовления, а значит, меньшей стоимостью. Однако селеновые стабисторы имеют меньший гарантированный срок службы (1000 ч) и узкий диапазон рабочих температур.

Примеры стабисторов 
 КС107А — Uст = 0,7 В
 КС113А — Uст = 1,3 В
 КС119А — Uст = 1,9 В
 Д220С — Uст = 0,59 В
 7ГЕ2А-К — Uст = 1,44 В ± 10 %, в этой же серии варианты на 0,72 и 2,16 В на кремнии или селене (буква К или С).

См. также 
 Стабилитрон

Примечания

Литература

Ссылки 
 Стабилитроны и стабисторы. Справочник.
 Справочник по диодам (в том числе по стабисторам)

Полупроводниковые диоды